Menton peut désigner :
 le menton, la partie saillante à la base du visage de l'être humain ;
 Menton, une commune française de la Côte d'Azur située dans le département des Alpes-Maritimes, près de la frontière italienne.

Voir aussi

Menton possède un homophone : .